УСБ — аббревиатура. Может расшифровываться как:

 УСБ — сваебойная установка
 УСБ — управление собственной безопасности; в силовых ведомствах России и ряда стран СНГ структура, занимающаяся обеспечением безопасности сотрудников и членов их семей, а также раскрытием и предотвращением совершаемых ими преступлений.
: Главное управление собственной безопасности МВД России
 : Главное управление собственной безопасности МВД РБ
 УСБ (углеситалл) — изотропный пироуглеродный материал, получаемый путём направленного пиролитического осаждения углерода, легированный карбидом бора.
 УСБ — Устройство Сужающее Быстросменное предназначено для установки в узлах учёта газа, нефтегазовой смеси для изменения сечения потока и создания перепада давления с целью измерения расхода жидкости или газа.
 УСБ — унифицированная санитарно-барачная палатка.

См. также 
 USB — интерфейс передачи данных